Frank Grimes ist der Name folgender Personen: 

* Frank Grimes (Schauspieler) (* 1947), irischer Schauspieler 

Frank Grimes ist der Name folgender fiktiven Figuren: 

 Frank Grimes, Figur im Film John Q – Verzweifelte Wut
 Frank Grimes, Figur in der Fernsehserie Die Simpsons